Paul Faure peut désigner :

 Paul Faure (1852-1916), député radical-socialiste ;
 Paul Louis Faure connu comme Louis Faure-Dujarric (1875-1943), architecte français ;
 Paul Faure (1878-1960), homme politique français ;
 Paul Faure (1886-1921), footballeur français ;
 Paul Faure (1890-1916), joueur de rugby à XV international français ;
 Paul Faure (1916-2007), archéologue français ;
  (1943-2019), pianiste de jazz français.